Le lundi  est le 115 jour de l'année 1887.

Naissances 
 Juan Brüggen Messtorff (mort le ), géologue allemand
 Julius Spier (mort le ), psychologue et chirologue juif allemand

Décès 
 Robert Moffat (né le ), personnalité politique canadienne

Voir aussi 
 25 avril et avril 1887